Ferré puede referirse a:

Personas 

 Alberto Methol Ferré (1929-2009), escritor uruguayo;
 Carolina Ferre (1974-), también conocida como Carolina Ferre Amat, presentadora de televisión y periodista española.
 Diego Ferré (1844-1879), marino peruano;
 Felipe Ferré (1934-), fotógrafo francés;
 Gianfranco Ferré (1944-2007), diseñador italiano;
 Isolina Ferré (1914-), religiosa puertorriqueña;
 Juan de Ferré y Proxita (¿?-1610), II Señor de Rafal, noble español;
 Léo Ferré (1916-1993), compositor francés;
 Luis A. Ferré (1904-2003), empresario, político y músico puertorriqueño, hermano de Isolina;
 Manuel Borrás Ferré (1880-1936), clérigo español y mártir católico;
 Manuel García Ferré (1929-2013), historietista hispanoargentino;
 Manuel Sales y Ferré (1843-1910), sociólogo e historiador español;
 Paloma Ferre (1966-), presentadora de televisión y periodista española.
 Pedro Ferré (1788-1867), político y militar argentino;
 Rosario Ferré (1938-), escritora puertorriqueña, hija de Luis;
 Sergi Ferré (1975-), dibujante español;
 Vincent Ferré (1974-), profesor universitario francés;
 Ricardo Ferré (1975-), Ingeniero en Sistemas y telecomunicaciones. Generación Ferre-Venturoli;

Autores de nombres científicos 
 Yvette de Ferré

Localidades y divisiones administrativas 

 Ferré, localidad de la Argentina.